Kabinett Kretschmer steht für folgende Kabinette in Sachsen:

 Kabinett Kretschmer I Dezember 2017 bis Dezember 2019
 Kabinett Kretschmer II seit Dezember 2019